Лос Костењос има више значења:

 Лос Костењос (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Костењос (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику